Banco de Títulos CBLC, conhecido informalmente como aluguel de ações
 Bitcoin, uma criptomoeda
 Bloco de terra comprimida ou tijolo ecológico
 Código municipal de Boticas, Portugal
 Oleoduto BTC, entre Azerbaijão e Turquia
 Salgótarjáni BTC, uma equipe húngara de futebol

Ver também

Desambiguações de siglas